Arcybiskupstwo Ochrydzkie – administratura średniowiecznego Kościoła prawosławnego w okresie 1019–1767
 Prawosławne arcybiskupstwo Ochrydzkie – prawosławne arcybiskupstwo mające status autonomicznego Kościoła, pozostające w jurysdykcji Serbskiego Kościoła Prawosławnego
 Macedoński Kościół Prawosławny – Arcybiskupstwo Ochrydzkie – autokefaliczny Kościół prawosławny w Macedonii Północnej